Кашуба — українське прізвище.

 Кашуба Віталій Вікторович (*1989) — український футболіст і футзаліст.
 Кашуба Володимир Несторович (1900—1963) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ.
 Кашуба Ганна Степанівна (1937—2013) — українська радянська діячка.
 Кашуба Йосип Микитович (1873—1942) — фундатор Київської капели бандуристів.
 Мар'ян Кашуба (1909—1941) — український греко-католицький священник, жертва радянських репресій, слуга Божий.
 Кашуба Микола Олексійович (*1949) — український вчений у галузі медицини, педагог, письменник.
 Петро Кашуба (1890—1919) — український греко-католицький священник, доктор богослов'я університету в Інсбруку, польовий капелан УГА, референт польового духівництва 1-го корпусу УГА.
 Кашуба Юлія Володимирівна — старший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кашуба Ярослав Миколайович (*1970) — Голова Державної Служби Зайнятості, громадський діяч, економіст.

Українські прізвища